Wiesenmarkt steht für:
 Eisleber Wiesenmarkt, in Sachsen-Anhalt 
 Erbacher Wiesenmarkt, Volksfest in Erbach,  Hessen
 St. Veiter Wiesenmarkt, in Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Bleiburger Wiesenmarkt, Bleiburg in Kärnten